Танчев (женската форма: Танчева) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:

 Божин Танчев (1879 – 19??) – български учител
 Димитър Танчев (1880 – 1904) – български революционер
 Евгени Танчев (р. 1952) – български юрист
 Йото Танчев (1917 – 2000) – български лекар
 Милан Танчев (XX век) – български революционер
 Милан Танчев (XX век) – български революционер
 Светлин Танчев (р. 1953) – български учен
 Стамат Танчев (1857 – 1904) – български духовник
 Христо Танчев (1862 – 1936) – български общественик

Вижте също 
 Тончев
 Тунчев

Български фамилни имена